Stati Uniti d'America
 Arvada – città della contea di Jefferson, in Colorado
 Arvada – census-designated place della contea di Sheridan, in Wyoming